История почты и почтовых марок Тристан-да-Кунья описывает развитие почтовой связи на островах Тристан-да-Кунья, архипелаге в южной части Атлантического океана, входящем в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Первые почтовые марки выпущены в 1952 году.

Развитие почты

Выпуски почтовых марок 
До выхода в 1952 году собственных почтовых марок в обращении были почтовые марки островов Св. Елены и Вознесения, а также Южно-Африканского Союза и Великобритании.

Местные марки 
В 1946 году местные власти подготовили серию марок, которая так и не была выпущена в обращение. Эта серия представляет собой виньетки с изображением пингвинов и валюты, которой являлся картофель. Виньетка красного цвета номиналом 4 картофелины была изображена на почтовом блоке, выпущенном в 1979 году в ознаменование столетия со дня смерти Роуленда Хилла.

Первые почтовые марки 

Первые почтовые марки Тристан-да-Кунья были выпущены 1 января 1952 года и представляли собой двенадцать почтовых марок Острова Святой Елены с надпечаткой  («Тристан-да-Кунья»).

Последующие выпуски 
В 1953 году была эмитирована первая памятная марка Тристан-да-Кунья.

В 1954 году вышла серия стандартных марок с изображением различной тематики архипелага.

Начиная с 1963 года, почтовые марки начали выходить регулярно.

Первый почтовый блок был эмитирован в 1973 году.

Другие виды почтовых марок

Почтово-гербовые марки 
В 1970 году и в 1971 году на островах в качестве почтовых марок использовались фискальные марки.

Доплатные марки 
С 1957 года начался выпуск доплатных марок Тристан-да-Кунья.

См. также 
 История почты и почтовых марок острова Вознесения
 История почты и почтовых марок острова Святой Елены

Примечания

Литература 
 
 Butler, Henry John. The Postal History of Tristan Da Cunha 1906—1950. // The Philatelist magazine of the Postal History Society
 
 
 
 
  Comprising: Pt. 1: Stamps & stationery; Pt. 2: Postal history and cinderellas.
 
  ISBN 1-872465-33-1

Ссылки 
 Official Post Office site.
 St. Helena, Ascension, and Tristan da Cunha Philatelic Society
 Tristan da Cunha postal history home page

История почты по странам
Тристан-да-Кунья